Альфредо Моралес (; родился 12 мая 1990 года, Западный Берлин) — американский и немецкий футболист перуанского происхождения, защитник клуба «Нью-Йорк Сити» и сборной США.

Отец Альфредо — перуанец, который служил в американской армии в Германии. Моралес мог выступать за Перу, но выбрал сборную США.

Клубная карьера 
Моралес — воспитанник клуба «Герта» из своего родного города. 5 декабря 2010 года в матче против «Мюнхен 1860» он дебютировал за команду в Второй Бундеслиге. По окончании сезона команда вышла в элиту. 13 августа 2011 года в поединке против «Гамбурга» Альфредо дебютировал в Бундеслиге, заменив во втором тайме Патрика Эберта. По окончании сезона Герта вылетал обратно. 12 мая 2013 года в матче против «Кёльна» Моралес забил свой первый гол за клуба из Берлина.

В 2013 году контракт Альфредо с «Гертой» закончился и он на правах свободного агента перешёл в «Ингольштадт 04», подписав контракт на два года. 19 июля в матче против «Эрцгебирге Ауэ» он дебютировал за новый клуб, в конце матча получив красную карточку. 11 апреля 2014 года в поединке против «Падерборн 07» Моралес забил свой первый гол за «Ингольштадт 04».

В мае 2018 года Моралес подписал 4-летний контракт с дюссельдорфской «Фортуной». 25 августа в матче против «Аугсбурга» он дебютировал за новую команду. 15 сентября в поединке «Хоффенхайма» Альфредо забил свой первый гол за «Фортуну».

7 апреля 2021 года Моралес перешёл в клуб MLS «Нью-Йорк Сити», подписав контракт до конца сезона 2023 с опцией продления на сезон 2024. В американской лиге он дебютировал 17 апреля в матче первого тура сезона 2021 против «Ди Си Юнайтед», выйдя на замену на 71-й минуте.

Международная карьера 
30 января 2013 года в товарищеском матче против сборной Канады Моралес дебютировал за сборную США, заменив во втором тайме Кайла Бекермана.

В 2015 году Альфредо принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против команды Панамы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»